Малая Дани́ловка () — посёлок городского типа в Малоданиловском поселковом совете Дергачёвского района Харьковской области Украины.

Является административным центром Малоданиловского поселкового совета (ОТГ), в который, кроме того, входят сёла Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка, с 2018 года также Черкасская Лозовая и Лесное.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Малая Даниловка находится на левом берегу реки Лопань в месте впадения в неё реки Лозовенька, которая делит посёлок на две части.

Северная часть посёлка — бывший посёлок Институтское.

История 
 1714 — дата первого упоминания.
 19 октября 1938 — изменение статуса на посёлок городского типа.

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 посёлок находился под немецкой оккупацией.

В годы войны 437 жителей села воевали на фронтах в рядах Советской армии; из них погибли минимум 120 воинов; 129 были награждены боевыми орденами и медалями СССР.

В 1966 году население составляло 6800 человек; в посёлке работал Лозовеньковский питомник, выращивавший деревья.

В 1974 году здесь действовали учебное хозяйство Харьковского зооветеринарного института, совхоз «Декоративные культуры», имевший 338 га земли и 76 000 кв. м теплиц, и предприятия местной промышленности.

В 1976 году население составляло 9200 человек. К этому году за мирные производственные успехи 14 жителей были награждены орденами и медалями СССР.

При СССР в посёлке действовал совхоз "Прогресс".  

В январе 1989 года численность населения составляла , по данным переписи 2001 года — , на 1 января 2013 года — 8162 человека.

В середине XX века в поселке работала детская исправительная колония.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Питомник.
 Тепличное хозяйство.
 Харьковский плодоовощной оптовый рынок.
 Харьковская государственная зооветеринарная академия.
 Учебно-исследовательское хозяйство «ПРОГРЕСС» Харьковской государственной зооветеринарной академии.
 ООО фирма «Агротех».
 «РАДИКС+», ООО.
 Дергачевский завод продтоваров, ООО.
 Центр оптовой торговли «Metro».
 Гипермаркет «КАРАВАН».

Транспорт 
В посёлке две железнодорожные станции — Лозовеньки и Подгородняя.

Посёлок примыкает к Харьковской окружной дороге (), через посёлок проходит автомобильная дорога .

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Музыкальная школа.
 Детский сад.
 Больница (поликлиника в поселке ХДЗВА).
 Стадион.
 Клуб ХДЗВА.
 «Акваспорт», водно-гребная база.
 Учебно-медицинская библиотека.
 2 библиотеки.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. 21 августа 2021 года УПЦ МП освятила восстановленный памятник павшим воинам.
 Музей истории Харьковского зооветеринарного института.
 Конюшня с манежем (начало XX века).
 Зоопарк при ХГЗВА.
 Русло реки Лопань.
 Трасса для авторалли в Черкасской Лозовой, где проходят Чемпионаты Украины и международные по авторалли и мотокроссу.
 Хвойный и лиственные леса.
 Озера при ХГЗВА и Караванское.

Религия 
 Храм Иоанна Златоуста

Известные люди 
 В посёлке жил и работал в зооветинституте с 1924 по 1965 год (с перерывами) академик ВАСХНИЛ Н. Д. Потемкин.
 В посёлке родился Юрий Сивуха — советский и украинский футболист, вратарь. Чемпион мира среди молодёжи (1977), обладатель Кубка СССР (1988), мастер спорта СССР.

См. также 
 Большая Даниловка

Литература 
 Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. Мала Данилiвка. — К: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — 1004 с. С. 432-433.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Малая Даниловка на картах: 1940, 1990 годы

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района